Friedrichshall steht für

 Bad Friedrichshall, Stadt und Kurbad im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Bad Friedrichshall Hauptbahnhof, Hauptbahnhof der Stadt Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg
 Friedrichshall (Lindenau), ehemalige Saline bei Lindenau, Ortsteil der Stadt Heldburg, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Kaliwerk Friedrichshall bei Sehnde, Stadt in der Region Hannover, Niedersachsen
 Saline Bad Friedrichshall, 1817 eröffnete Saline in Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg
 Salzbergwerk Bad Friedrichshall, Salz- und Schaubergwerk in Bad Friedrichshall, Baden-Württemberg